Симм — фамилия. Известные носители:

 Симм, Джон (род. 1970) — британский актёр.
 Симм, Келли (род. 1995) — британская гимнастка, победительница Игр Содружества 2014 года.
 Симм, Пеэтер (род. 1953) — эстонский кинорежиссёр, сценарист.
 Симм, Херман (род. 1947) — эстонский политический деятель.
 Симм, Юхан (1885—1959) — эстонский дирижёр и композитор.

См. также 
 симм. или сим. — сокращение слова симметрия, симметричный